Па́вел Хрусталёв:
 Хрусталёв, Павел Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Хрусталёв, Павел Павлович (1917—1975) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Хрусталёв, Павел Фёдорович (1908—1974) — советский рабочий Купавинской тонкосуконной фабрики.